Lesotho Fatse La Bontata Rona () — національний гімн Лесото. Офіційно затверджений як гімн у 1967 році. Написаний французьким місіонером Франсуа Куайяром у 1869 році на музику Фердінанда-Самюеля Лора.

Текст гімну 
 Lesōthō, fatše la bo ntata rōna,
 Ha ra mafatše le letle ke lona.
 Ke moo re hlahileng,
 ke moo re hōlileng,
 rea le rata.

 Mōlimō, aku bōlōke Lesōthō,
 u felise lintoa le matšoenyeho!
 Oho, fatše lena
 la bo ntata rōna,
 le be le khotso.

Див. також 
 Герб Лесото
 Прапор Лесото

Посилання 
 Сторінка гімну на сайті nationalanthems.info 

Національні символи Лесото
Лесото
Лесото
Музика Лесото